Andreas Salomonsson (né le  à Örnsköldsvik) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club
Il commence en senior avec le MODO hockey en 1991. Il remporte l'Elitserien 2001 avec le Djurgardens IF. Puis, il est choisi en cinquième ronde en  par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la LNH. Il porte également les couleurs des Capitals de Washington.  Il revient à MODO en 2003. Il remporte le championnat national 2007. Le , il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| MODO hockey|| Elitserien|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| MODO hockey || Elitserien|| 20|| 1|| 1|| 2|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| MODO hockey || Elitserien|| 33|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 1993-1994|| MODO hockey || Elitserien|| 38|| 15|| 8|| 23|| 33|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1994-1995|| MODO hockey || Elitserien|| 40|| 5|| 9|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| MODO hockey || Elitserien|| 38|| 13|| 6|| 19|| 22|| 7|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 1996-1997|| MODO hockey || Elitserien|| 23|| 6|| 6|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| EC Ratingen|| DEL|| 21|| 5|| 1|| 6|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| MODO hockey || Elitserien|| 45|| 5|| 16|| 21|| 69|| 8|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 1998-1999|| MODO hockey || Elitserien|| 46|| 13|| 13|| 26|| 60|| 13|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 1999-2000|| MODO hockey|| Elitserien|| 48|| 9|| 15|| 24|| 38|| 12|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2000-2001|| Djurgardens IF || Elitserien|| 48|| 10|| 12|| 22|| 46|| 13|| 3|| 4|| 7|| 31
|-
| 2001-2002|| Devils du New Jersey|| LNH|| 39|| 4|| 5|| 9|| 22|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany|| LAH|| 19|| 3|| 10|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Pirates de Portland||  LAH|| 31|| 7|| 17|| 24|| 23|| 3|| 4|| 0|| 4|| 0
|-
| 2002-2003|| Capitals de Washington|| LNH|| 32|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| MODO hockey || Elitserien|| 47|| 13|| 26|| 39|| 48|| 6|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2004-2005|| MODO hockey || Elitserien|| 30|| 7|| 9|| 16|| 46|| 6|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2005-2006|| MODO hockey || Elitserien|| 46|| 12|| 19|| 31|| 105|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| MODO hockey || Elitserien|| 30|| 9|| 11|| 20|| 24|| 8|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2007-2008|| MODO hockey || Elitserien|| 48|| 15|| 28|| 43|| 83|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| MODO hockey || Elitserien|| 44|| 13|| 17|| 30|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| MODO hockey || Elitserien|| 8|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 634|| 147|| 300|| 347|| 710|| 94|| 16|| 36|| 52|| 101

Au niveau international 

| 1991 ||  Suède -18 ans || CE -18 ans || 6|| 3|| 5|| 8|| 18|| || 
|-
| 1993 ||  Suède -20 ans || CM -20 ans || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| ||  Médaille d'argent
|-
| 2001 ||  Suède || CM || 9|| 4|| 0|| 4|| 4|| +3||  Médaille de bronze
|-
| 2004 ||  Suède || CM || 9|| 3|| 1|| 4|| 12|| +4||  Médaille d'argent

Références

Voir aussi

Naissance en décembre 1973
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du MODO hockey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Pirates de Portland
Attaquant de hockey sur glace